Formato pode referir-se:
 Formato de arquivo, a forma usada por determinada aplicação computacional reconhecer os dados gerados por ela. 
 Formiato, a forma ionizada do ácido metanóico (ácido fórmico).

Desambiguação